
Molekulska formula -{C33H40N2O9}- se može odnositi na:

 Metoserpidin
 Reserpin